Soulanger est une ancienne commune française, du département de Maine-et-Loire, réunie en 1964 à Doué-la-Fontaine.

Histoire

Démographie

Monuments

Notes et références 

Ancienne commune en Maine-et-Loire
Division administrative disparue en 1964